in grammatica il duale è il numero che in alcune lingue delimita le coppie di enti, opposto a singolare che delimita unità e a plurale che indica gruppi maggiori;
 in matematica, si parla di:
 spazio duale, un particolare spazio vettoriale ottenuto a partire da un altro spazio vettoriale;
 numero duale, una famiglia di numeri analoga ai numeri complessi.
problema duale, nella branca della Ricerca Operativa è un problema associato ad un altro problema di Programmazione Lineare.